Гернесанд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гернесанд — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.